Audin ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Audin (1872–1951), französischer Drucker und Druckhistoriker
 Martine Audin (* 1959), französische Turnerin
 Maurice Audin (1932–1957), französischer Mathematiker, verschwand während der Schlacht von Algier
 Michèle Audin (* 1954), französische Mathematikerin
 Nadine Audin (* 1958), französische Turnerin

Siehe auch:
 Audun